Stalag bezeichnet:
 Stammlager als Abkürzung im militärischen Sprachgebrauch der deutschen Wehrmacht
 einen bekannten Reggae-Riddim, siehe Stalag Riddim
 einen US-amerikanischen Film von Billy Wilder über ein deutsches Kriegsgefangenenlager, siehe Stalag 17
 (genauer: Stalagim) israelische Groschenroman-Serien, unter anderem von Eli Keidar (Pseudonym Mike Baden) von 1961 bis 1963, siehe auch den Abschnitt „Vorläufer im Printbereich“ im Artikel „Naziploitation“

STALAG